Левка може да се отнася за:

 Левка, село в Южна България;
 Левки, древен град, някогашно епископско седалище, в близост до днешния град Белово, Южна България;
 Левка, в гръцката митология, дъщеря на Океан, преследвана от Хадес.